Гран-при Бельгии 1987 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1987 года. Прошёл на трассе Спа-Франкоршам в Спа, Бельгия. Соревнования состоялись 17 мая 1987 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 
f1news.ru 

Гран-при Бельгии